Moland ist der Name folgender Personen:
 Asbjørn Moland (* 1936), norwegischer Skispringer
 Hans Petter Moland (* 1955), norwegischer Filmregisseur

Moland steht für:
 Moland (Telemark), der Verwaltungssitz der norwegischen Gemeinde Fyresdal
 moland GmbH & Co.KG, ein Zusammenschluss von ursprünglich drei Landhandelsunternehmen in Nordrhein-Westfalen
 Moland (Minnesota), einen Ort im Rice und im Steele County, Minnesota, Vereinigte Staaten